

Osoby
 Andrzej Krasicki – polski aktor i dyrektor teatrów;
 Fryderyk Krasicki – poseł na Sejm II RP, ojciec Jana;
 Ignacy Krasicki – biskup, poeta, dramaturg i publicysta;
 Jan Krasicki – polski działacz komunistyczny, syn Fryderyka;
 Jerzy Krasicki – polski prozaik;
 Kazimierz Krasicki – jeden z ostatnich dyplomatów II Rzeczypospolitej.

Inne 
 Krasicki Hrabia – herb hrabiowski rodziny Krasickich.